De Europese kampioenschappen mountainbike 2005 waren de vijftiende editie van de Europese titelstrijd, en werden gehouden in Kluisbergen, België, van vrijdag 29 juli tot en met zondag 31 juli 2005. Het toernooi begon met de teamestafette, gevolgd door de cross country race voor junioren en beloften (zaterdag) en de eliterenners (zondag). De andere MTB-disciplines – Marathon, Trials, Four Cross en Downhill – maakten ditmaal geen onderdeel uit van de Europese titelstrijd, zoals in 2003 en 2004.

Programma

Mannen

Junioren (U21)
Vijf ronden (alleen top-30 vermeld)

Beloften (U23)
Zeven ronden (complete uitslag)

Senioren (Elite)
Zeven ronden (complete uitslag)

Vrouwen

Junioren (U21)
Vier ronde (complete uitslag)

Senioren (Elite)
Zes ronden (complete uitslag)

Teamestafette
4x6.5 km

Medaillespiegel 

2005
Mountainbike in 2005
Mountainbike in België
Mountainbike 2005
Sportevenement in Oost-Vlaanderen
Sport in Kluisbergen